Оба Полога су још од раније била утицајно подручје Призрена, да би након прогласа Патријаршије у храму св. Атанасија код Тетовског села Лешак утемељена још једна епископија, доњополошка епископија.

Види још 
 Јефрем Јанковић Тетовац

Референце

Литература 
 
 
 
 

Православље у Северној Македонији
Бивше епархије Српске православне цркве